Nikolaj Karasëv – ex pesista sovietico
 Pavel Karasëv – calciatore russo
 Sergej Karasëv – cestista russo
 Sergej Karasëv – arbitro di calcio russo
 Valerij Karasëv – ex ginnasta russo